Keysser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Keysser, Historiker von Köln
 Franz Keysser (1885–1942), Mediziner, Pionier der Elektrochirurgie 
 Frieda Keysser (* 1875), Ehefrau des Missionars Carl Strehlow

Siehe auch:
 Kaißer
 Kayßer
 Kaysser
 Keyßer
sowie
 Kaiser
 Kayser
 Keiser
 Keyser